Le Quesnoy, gemeente in het Franse departement Nord
Le Quesnoy-en-Artois, gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais
Le Quesnoy-en-Santerre, een deel van Parvillers-le-Quesnoy in het Franse departement Somme
Quesnoy-le-Montant, gemeente in het Franse departement Somme
Quesnoy-sur-Airaines, gemeente in het Franse departement Somme
Quesnoy-sur-Deûle, gemeente in het Franse departement Nord

en:
Louvignies-Quesnoy, gemeente in het Franse departement Nord
Vauchelles-les-Quesnoy, gemeente in het Franse departement Somme

Kantons:
Kanton Le Quesnoy-Est in het Franse departement Nord
Kanton Le Quesnoy-Ouest in het Franse departement Nord
Kanton Quesnoy-sur-Deûle in het Franse departement Nord